

Bande dessinée 
 Paracuellos est une bande dessinée de Carlos Giménez

Toponymes 
 Paracuellos, commune espagnole de Castille-La Manche.
 Paracuellos de Jarama est une ville espagnole. Des massacres y furent commis lors de la guerre civile espagnole.
 Paracuellos de Jiloca, commune espagnole
 Paracuellos de la Ribera, commune espagnole.